Паласьос-дель-Силь ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Население — 1193 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web Oficial del Municipio

Муниципалитеты Леона